Филипповский — русская фамилия и название населённых пунктов.

Фамилия 
 Филипповский, Григорий Георгиевич (1909—1987) — советский художник, иллюстратор.
 Филипповский, Василий Николаевич (1882—1940) — русский морской офицер, революционер.
 Филипповский, Иван Митрофанович (1909—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филиповский, Михаил Сергеевич (1896—1956) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1945).

 Архиепископ Адам (1886—1956, в миру Адам Аполлинариевич Филипповский-Филипенко) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Филадельфийский и Карпаторосский.

Населённые пункты

Россия 
 Филипповский — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Филипповский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Филипповский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Филипповский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Филиппов